CNR — сокращение. Может обозначать:
 cnr — ISO 639-2 и -3, Ethnologue, IETF коды черногорского языка
 
 Китайское национальное радио (China National Radio)
 Communications and Networking Riser — замена AMR